

Біг-Сенді — місто, штат Монтана
 Біг-Сенді — місто, штат Теннессі
 Біг-Сенді — місто, штат Техас
 Біг-Сенді — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія